Coahoma, un prénom féminin.

le comté de Coahoma, au Mississippi
Coahoma (Mississippi)
Coahoma (Texas)